Als Kabinett Merkel werden folgende Bundesregierungen Deutschlands unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnet: 

 Kabinett Merkel I, von 2005 bis 2009, eine Koalition aus CDU/CSU und SPD
 Kabinett Merkel II, von 2009 bis 2013, eine Koalition aus CDU/CSU und FDP
 Kabinett Merkel III, von 2013 bis 2018, eine Koalition aus CDU/CSU und SPD
 Kabinett Merkel IV, von 2018 bis 2021, eine Koalition aus CDU/CSU und SPD